Andagoya steht für:

 Erythrodiplax andagoya, eine Libellenart aus der Unterfamilie Sympetrinae

Andagoya ist der Familienname folgender Personen:

 Pascual de Andagoya (1495–1548), spanischer Konquistador